Храм Симеона Богоприимца — название христианских храмов, освящённых во имя святого праведного Симеона Богоприимца.

Обиходное название: Семёновская церковь.

Престольный праздник — .

Россия 
 Церковь Симеона Богоприимца — в Великом Новгороде.
 Храм Симеона Богоприимца — в Тюмени.

См. также 
 Храм Симеона и Анны
 Храм Симеона Столпника‎
 Храм Симеона Верхотурского